Пинсент () — фамилия.

Известные носители:

 Пинсент, Гордон (1930—2023) — канадский актёр, режиссёр и сценарист.
 Пинсент, Мэтью (род. 1970) — британский гребец, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира..